Александр Уитт (, род. 1952) — голливудский кинематографист, работающий в основном в качестве оператора и режиссёра второй команды. Единственным фильмом, снятым им в качестве главного режиссёра является картина 2004 года «Обитель зла 2: Апокалипсис». Уитт также был режиссёром второй команды на фильмах о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» в 2006, и «007: Координаты «Скайфолл»» в 2012 году.

Жизнь и карьера 
Из интервью 2004 года на IGNон Уитт говорит следующее: "я родился в Чили, моя семья происходит от немецких корней. С семьей мы переехали в Мексику, из Мексики в 73-м году я переехал в Европу, где начал работать в кино. Я начал работать в Arriflex, компания, которая делает камеры. Я работал там в течение года, меня признали как стажера года, работая в отделе звука, в лаборатории, в студии, с фактическими постановками, а также собирая камеры. В Европе, я прожил три года, а потом, в 76-м, снял свой первый фильм в качестве ассистента оператора, фильм назывался  "21 час в Мюнхене". Не останавливаясь, я перешел к фокусному пуллеру. Я снимал рекламные ролики, в конце 80-х и начале 90-х. Работал с Яном де Бонтом и делал его второй блок в качестве DP-оператора,. Именно он действительно дал мне некий опыт скорости, чтобы начать руководить вторым блоком."

Витт работает главным образом в качестве второго режиссера и кинематографиста, работал над множеством фильмов, начиная от "гладиатора" и заканчивая "Золушкой". Он сотрудничал с режиссером Ридли Скоттоми и был режиссером-постановщиком в его фильме "Тело лжи" 2007года . Он дебютировал в качестве режиссера в 2004 году с экранизацией видеоигры "Resident Evil: Apocalypse". Витт также был вторым режиссером фильма о Джеймсе Бонде "Казино Рояль" (2006), "Скайфолл" (2012), "призрак" (2015) и "нет времени умирать" (2020).

Фильмография

Режиссёр 
 2004 — Обитель зла 2: Апокалипсис / Resident Evil: Apocalypse

Оператор second unit 
 1985 — Жемчужина Нила
 1990 — Охота за «Красным октябрём»
 1992 — Смертельное оружие 3
 1992 — Чаплин
 1995 — Денежный поезд
 1995 — Правое дело
 1996 — Смерч
 1997 — Скорость 2
 1999 — Инспектор Гаджет
 1999 — Силы природы
 2000 — Вспоминая Титанов
 2000 — Гладиатор
 2001 — Ганнибал
 2002 — Идентификация Борна
 2002 — Три икса
 2003 — Голливудские копы
 2003 — Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
 2003 — Сорвиголова
 2006 — Казино «Рояль»
 2007 — Гангстер
 2009 — Опасные пассажиры поезда 123
 2010 — Город воров
 2010 — Принц Персии: Пески времени
 2010 — Робин Гуд
 2011 — Люди Икс: Первый класс
 2011 — Форсаж 5
 2012 — 007: Координаты «Скайфолл»
 2012 — Код доступа «Кейптаун»
 2014 — Геракл
 2015 — 007: Спектр
 2015 — Золушка
 2015 — Терминатор: Генезис
 2017 — Сначала они убили моего отца
 2018 — Мстители: Война бесконечности
 2018 — Птичий короб

Оператор 
 2008 — Совокупность лжи

Режиссёр second unit 
 1994 — Скорость
 1995 — Денежный поезд
 1996 — Смерч
 1997 — Почтальон
 1997 — Скорость 2
 1999 — Инспектор Гаджет
 1999 — Силы природы
 2000 — Вспоминая титанов
 2000 — Гладиатор
 2001 — Ганнибал
 2002 — Идентификация Борна
 2002 — Три икса
 2003 — Голливудские копы
 2003 — Ограбление по-итальянски
 2003 — Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
 2003 — Сорвиголова
 2004 — Идальго
 2005 — Эон Флакс
 2006 — Казино «Рояль»
 2006 — Она — мужчина
 2007 — Гангстер
 2008 — Золото дураков
 2009 — Опасные пассажиры поезда 123
 2010 — Город воров
 2010 — Принц Персии: Пески времени
 2010 — Робин Гуд
 2011 — Люди Икс: Первый класс
 2011 — Форсаж 5
 2012 — 007: Координаты «Скайфолл»
 2012 — Код доступа «Кейптаун»
 2014 — Геракл
 2015 — 007: Спектр
 2015 — Золушка
 2015 — Терминатор: Генезис
 2018 — Мстители: Война бесконечности
 2018 — Птичий короб

Примечания